Ел Персико има више значења:

 Ел Персико (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Персико (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику